Agenzia Spaziale Italiana – Włoska Agencja Kosmiczna
 Asi – rzeka na Bliskim Wschodzie
 György "Asi" Aschenbrenner – węgierski kierowca rajdowy